Bowersock ist der Familienname folgender Personen:

 Glen W. Bowersock (* 1936), US-amerikanischer Althistoriker
 Justin De Witt Bowersock (1842–1922), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Bowersox